Mlejnková ist der Familienname folgender Personen:

 Markéta Mlejnková, tschechische Poolbillardspielerin
 Michaela Mlejnková (* 1996), tschechische Volleyballnationalspielerin
 Petra Mlejnková (* 1988), tschechische Grasskiläuferin